Messanges, commune française de la Côte-d'Or
 Messanges, commune française des Landes

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France